Stor-Gransjön kan syfta på:
Stor-Gransjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (12,6 ha)
Stor-Gransjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (70,6 ha)

Se även
Gransjön
Stora Gransjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn